Список аэропортов штата Виргиния Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Примечание: в этот список включены два аэропорта, обслуживающих район Washington, D.C., но фактически располагающихся в Виргинии: Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана и Международный аэропорт Washington Dulles. Оба аэропорта находятся под управлением Metropolitan Washington Airports Authority

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, названия которых выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Шарлотсвилл
| CHO
| CHO
| KCHO
| Charlottesville-Albemarle Airport
| PR
| align=right | 185 891 

|- valign=top
| Линчберг
| LYH
| LYH
| KLYH
| Lynchburg Regional Airport (Preston Glenn Field)
| PR
| align=right | 60 737 

|- valign=top
| Ньюпорт-Ньюс
| PHF
| PHF
| KPHF
| Newport News/Williamsburg International Airport
| PR
| align=right | 513 367 

|- valign=top
| Норфолк
| ORF
| ORF
| KORF
| Norfolk International Airport
| PR
| align=right | 1 862 325 

|- valign=top
| Ричмонд
| RIC
| RIC
| KRIC
| Richmond International Airport
| PR
| align=right | 1 644 419 

|- valign=top
| Роанок
| ROA
| ROA
| KROA
| Региональный аэропорт Роанок-Блэксберг (Woodrum Field)
| PR
| align=right | 326 214 

|- valign=top
| Вашингтон (Арлингтон)
| DCA
| DCA
| KDCA
| Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана
| PR
| align=right | 8 973 410 

|- valign=top
| Вашингтон (Chantilly / Dulles)
| IAD
| IAD
| KIAD
| Международный аэропорт Washington Dulles
| PR
| align=right | 11 045 217 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Staunton / Waynesboro / Harrisonburg
| SHD
| SHD
| KSHD
| Shenandoah Valley Regional Airport
| CS
| align=right | 5 375 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Leesburg
| JYO
| 
| KJYO
| Leesburg Executive Airport
| RL
| align=right | 260 

|- valign=top
| Manassas
| HEF
| MNZ
| KHEF
| Manassas Regional Airport (Harry P. Davis Field)
| RL
| align=right | 204 

|- valign=top
| Норфолк / Chesapeake
| PVG
| 
| KPVG
| Hampton Roads Executive Airport
| RL
| align=right | 76 

|- valign=top
| Ричмонд
| FCI
| 
| KFCI
| Chesterfield County Airport
| RL
| align=right | 70 

|- valign=top
| Stafford
| RMN
| 
| KRMN
| Stafford Regional Airport
| RL
| align=right | 11 

|- valign=top
| Warrenton
| HWY 
| 
| KHWY
| Warrenton-Fauquier Airport
| RL
| align=right | 20 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Abingdon
| VJI
| VJI
| KVJI
| Virginia Highlands Airport
| GA
| align=right | 44 

|- valign=top
| Blacksburg
| BCB
| BCB
| KBCB
| Virginia Tech Montgomery Executive Airport
| GA
| align=right | 57 

|- valign=top
| Brookneal
| 0V4
|
|
| Brookneal/Campbell County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Culpeper
| CJR
| 
| KCJR
| Culpeper Regional Airport (T.I. Martin Field)
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Danville
| DAN
| DAN
| KDAN
| Danville Regional Airport
| GA
| align=right | 127 

|- valign=top
| Dublin
| PSK
| PSK
| KPSK
| New River Valley Airport
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| Emporia
| EMV
| 
| KEMV
| Emporia-Greensville Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Farmville
| FVX
| 
| KFVX
| Farmville Regional Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Franklin
| FKN
| FKN
| KFKN
| Franklin Municipal Airport (John Beverly Rose Field)
| GA
|

|- valign=top
| Front Royal
| FRR
| FRR
| KFRR
| Front Royal-Warren County Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Galax / Hillsville
| HLX
| 
| KHLX
| Twin County Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Grundy
| GDY
| 
| KGDY
| Grundy Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hot Springs
| HSP
| HSP
| KHSP
| Ingalls Field
| GA
| align=right | 42 

|- valign=top
| Jonesville
| 0VG
|
|
| Lee County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Louisa
| LKU
| LOW
| KLKU
| Louisa County Airport (Freeman Field)
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Luray
| W45
|
|
| Luray Caverns Airport
| GA
|

|- valign=top
| Marion / Wytheville
| MKJ
| 
| KMKJ
| Mountain Empire Airport
| GA
| align=right | 15 

|- valign=top
| Martinsville
| MTV
| 
| KMTV
| Blue Ridge Airport
| GA
| align=right | 122 

|- valign=top
| Melfa
| MFV
| MFV
| KMFV
| Accomack County Airport
| GA
| align=right | 90 

|- valign=top
| Норфолк
| CPK
| 
| KCPK
| Chesapeake Regional Airport
| GA
| align=right | 50 

|- valign=top
| Orange
| OMH
| 
| KOMH
| Orange County Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Petersburg
| PTB
| PTB
| KPTB
| Dinwiddie County Airport
| GA
| align=right | 19 

|- valign=top
| Quinton
| W96
|
|
| New Kent County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Richlands
| 6V3
|
|
| Tazewell County Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Ричмонд / Ashland
| OFP
| 
| KOFP
| Hanover County Municipal Airport
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| South Boston
| W78
|
|
| William M. Tuck Airport
| GA
| align=right | 20 

|- valign=top
| South Hill
| AVC
| 
| KAVC
| Mecklenburg-Brunswick Regional Airport
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Suffolk
| SFQ
| 
| KSFQ
| Suffolk Executive Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Tangier
| TGI
| 
| KTGI
| Tangier Island Airport
| GA
| align=right | 51 

|- valign=top
| Tappahannock
| XSA
| 
| KXSA
| Tappahannock-Essex County Airport (replaced Tappahannock Municipal)
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| West Point
| FYJ
| 
| KFYJ
| Middle Peninsula Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Winchester
| OKV
| WGO
| KOKV
| Winchester Regional Airport
| GA
| align=right | 103 

|- valign=top
| Wise
| LNP
| LNP
| KLNP
| Lonesome Pine Airport
| GA
| align=right | 15 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Blackstone
| BKT
| BKT
| KBKT
| Allen C. Perkinson Airport / Blackstone Army Airfield
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Bridgewater
| VBW
| 
| KVBW
| Bridgewater Air Park
|
|

|- valign=top
| Bumpass
| 7W4
|
|
| Lake Anna Airport
|
|

|- valign=top
| Chester
| 2G6
|
|
| McLaughlin Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Chase City
| CXE
| 
| KCXE
| Chase City Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Clarksville
| W63
|
|
| Marks Municipal Airport
|
| 

|- valign=top
| Crewe
| W81
|
|
| Crewe Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Forest
| W90
|
|
| New London Airport
|
|

|- valign=top
| Fredericksburg
| EZF
| 
| KEZF
| Shannon Airport
|
| align=right | 2 

|- valign=top
| Gordonsville
| GVE
| GVE
| KGVE
| Gordonsville Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Kenbridge
| W31
|
|
| Lunenburg County Airport
|
|

|- valign=top
| Lawrenceville
| LVL
| LVL
| KLVL
| Lawrenceville/Brunswick Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Линчберг
| W24
|
|
| Falwell Airport
|
|

|- valign=top
| Moneta
| W91
|
|
| Smith Mountain Lake Airport
|
|

|- valign=top
| New Market
| 8W2
|
|
| New Market Airport
|
|

|- valign=top
| Saluda
| W75
|
|
| Hummel Field
|
| align=right | 105 

|- valign=top
| Wakefield
| AKQ
| 
| KAKQ
| Wakefield Municipal Airport
|
| align=right | 8 

|- valign=top
| Waynesboro
| W13
|
|
| Eagle’s Nest Airport
|
|

|- valign=top
| Weirwood
| 9VG
|
|
| Campbell Field Airport
|
|

|- valign=top
| Williamsburg
| JGG
| 
| KJGG
| Williamsburg-Jamestown Airport
|
| align=right | 51 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Other Military/Government Airports
|
|

|- valign=top
| Fort A.P. Hill / Bowling Green
| APH
| APH
| KAPH
| A.P. Hill Army Airfield
|
|

|- valign=top
| Dahlgren
| NDY
| DGN
| KNDY
| NSWC Dahlgren
|
|

|- valign=top
| Fentress
| NFE
| 
| KNFE
| NALF Fentress
|
|

|- valign=top
| Fort Belvoir
| DAA
| DAA
| KDAA
| Davison Army Airfield
|
|

|- valign=top
| Fort Eustis
| FAF
| FAF
| KFAF
| Felker Army Airfield
|
|

|- valign=top
| Hampton
| LFI
| LFI
| KLFI
| Langley Air Force Base
|
| align=right | 643 

|- valign=top
| Норфолк
| NGU
| NGU
| KNGU
| NS Norfolk (Chambers Field)
|
| align=right | 32 505 

|- valign=top
| Вирджиния-Бич
| NTU
| NTU
| KNTU
| NAS Oceana (Apollo Soucek Field)
|
| 

|- valign=top
| Quantico
| NYG
| NYG
| KNYG
| MCAF Quantico (Turner Field)
|
| align=right | 14 

|- valign=top
| Wallops Island
| WAL
| WAL
| KWAL
| Wallops Flight Facility (NASA)
|
| align=right | 4 

|- valign=top
| Williamsburg / Camp Peary
| W94
|
|
| Camp Peary Landing Strip
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Manassas
| VG57 
|
|
| Whitman Strip (former FAA ID: 0V5)
|
|

|- valign=top
| Somerville
| 3VG7 
|
|
| Hartwood Airport (former FAA ID: 8W8)
|
|

|- valign=top
| Sterling
| 
|
|
| Richardson Airfield (privately owned)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Арлингтон
|
|
|
| Hoover Field (closed 1941)
|
|

|- valign=top
| Fairfax County
|
|
|
| Washington-Virginia Airport (closed 1970)
|
|

|- valign=top
| Tappahannock
| W79
|
|
| Tappahannock Municipal Airport (closed 2007)
| 
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Future Airports
|
|

|- valign=top
| Rocky Mount
|
|
|
| Rocky Mount/Franklin County Airport 
| (CS)
|

|- valign=top
| Warsaw
|
|
|
| Northern Neck Airport 
| (GA)
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

State:
 Virginia Department of Aviation: Virginia's Public Use Airports

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Virginia - FAA, IATA and ICAO airport codes
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Virginia

 Ссылки 
 Lists of airports in Virginia:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Виргиния
Аэропорты